

Geografia 
 Mer – comune del Loir-et-Cher (Francia)

Sigle 
 Mars Exploration Rover – missione della NASA su Marte
 Movimento Ecologista di Romania – partito politico romeno

Aziende 
 MER – simbolo NYSE di Merrill Lynch

Codici 
 MER – codice aeroportuale IATA della Castle Air Force Base di Merced (Stati Uniti)
 mer – codice ISO 639-3 della lingua meru

Informatica 
 mer – distribuzione di Linux per dispositivi mobili